Кристофер Волтон „Крис” Купер () је амерички глумац, рођен 9. јула 1951. године у Канзас Ситију (Мисури).

Филмографија 

|-
| rowspan="2"| 1987.
|
| -{Matewan}-
| Џо Кенехан
|
|-
|
| -{The Equalizer}-
| Мајкл
| (ТВ серија; епизода: -{"The Rehearsal"}-)
|-
| rowspan="2"| 1988.
|
| -{Journey Into Genius}-
| Луи Холадеј
| (ТВ серија)
|-
|Пороци Мајамија
| -{Miami Vice}-
| Џими Јогович
| (ТВ серија; епизода: -{"Mirror Image"}-)
|-
| 1989. || || -{Lonesome Dove}- || Џулај Џонсон|| (ТВ серија)
|-
| 1990. || || -{Lifestories}- || господин Хокинс|| (ТВ мини-серија; епизода: -{"The Hawkins Family"}-)
|-
| rowspan="5"| 1991.
|
| -{Guilty by Suspicion}-
| Лари Нолан
|
|-
|
| -{A Thousand Pieces of Gold}-
| Чарли
|
|-
|
| -{Darrow}-
| Јуџин Дебс
| (ТВ серија)
|-
|
| -{To the Moon, Alice}-
| Френк Виликер
| (ТВ серија)
|-
|
| -{City of Hope}-
| Ригс
|
|-
| rowspan="2"| 1992.
|
| -{Bed of Lies}-
| Принс Данијел млађи
| (ТВ серија)
|-
|
| -{Ned Blessing: The True Story of My Life}-
| Ентони Блесинг
| (ТВ серија)
|-
| rowspan="2"| 1993.
| Дечаков живот
| -{This Boy's Life}-
| Рој
|
|-
|
| -{Return to Lonesome Dove}-
| Џулај Џонсон
| (ТВ мини-серија)
|-
| 1994. || || -{One More Mountain}- || Џејмс Рид|| (ТВ серија)
|-
| rowspan="2"| 1995.
|
| -{Pharaoh's Army}-
| капетан Џон Хал Абстон
|
|-
|Воз пун лове
| -{Money Train}-
| Торч
|
|-
| rowspan="4"| 1996.
| Ред и закон
| -{Law & Order}-
| Рој Пејн
| (ТВ серија; 1 епизода)
|-
|
| -{Boys}-
| Џон Бејкер
|
|-
|
| -{Lone Star}-
| Сем
| 
|-
|Време за убијање
| -{A Time to Kill}-
| заменик Двејн Пауел Луни
|
|-
| 1997. || || -{Breast Men}- || др Вилијам Ларсон|| 
|-
| rowspan="2"| 1998.
|
| -{Great Expectations}-
| Џо
|
|-
|
| -{The Horse Whisperer}-
| Френк Букер
|
|-
| rowspan="3"| 1999.
|
| -{The 24 Hour Woman}-
| Рон Хаксби
|
|-
|
| -{October Sky}-
| Џон Хикам
|
|-
|Америчка лепота
| -{American Beauty}-
| пуковник Френк Фитс
| 
|-
| rowspan="2"| 2000.
|
| -{Me, Myself & Irene}-
| поручник Герк
|
|-
|Патриота
| -{The Patriot}-
| пуковник Хари Бервел
|
|-
| rowspan="3"| 2002.
|
| -{Interstate 60: Episodes of the Road}-
| Боб Коди
| 
|-
|Борнов идентитет
| -{The Bourne Identity}-
| Александер Конклин
|
|-
|Адаптација
| -{Adaptation}-
| Џон Ларош
| 
|-
| rowspan="2"| 2003.
|
| -{My House in Umbria}-
| Томас Риверсмит
| 
|-
|Сибискит
| -{Seabiscuit}-
| Том Смит
|
|-
| rowspan="2"| 2004.
|
| -{Silver City}-
| Ричард „Дики“ Пилиџер
|
|-
|Борнова надмоћ
| -{The Bourne Supremacy}-
| Александер Конклин
|
|-
| rowspan="3"| 2005.
|
| -{Capote}-
| Алвин Дуи
| 
|-
|
| -{Jarhead}-
| потпуковник Казански
|
|-
|Сиријана
| -{Syriana}-
| Џими Поуп
|
|-
| rowspan="3"| 2007.
|
| -{Breach}-
| Роберт Хансен
|
|-
|
| -{The Kingdom}-
| Грант Сајкс
|
|-
|
| -{Married Life}-
| Хари Ален
|
|-
| 2008. || || -{American Experience}- || Волт Витман|| документарни
|-
| rowspan="2"| 2009.
|
| -{New York, I Love You}-
| Алекс Симонс
|
|-
|
| -{Where the Wild Things Are}-
| Даглас (глас)
|
|-
| rowspan="4"| 2010.
|
| -{The Tempest}-
| Антонио
|
|-
|
| -{The Company Men}-
| Фил Вудвард
| 
|-
|
| -{Remember Me}-
| Нил Крејг
|
|-
|Град лопова
| -{The Town}-
| Стивен Макри
|
|-
| 2011. || Мапетовци || -{The Muppets}- || Текс Ричман|| 
|-
| 2014. || Чудесни Спајдермен 2 || -{The Amazing Spider-Man 2}- || Норман Озборн ||
|-
| 2016. || 11.22.63 || -{11.22.63}- || Ал Темплтон || (ТВ мини-серија)
|-
| 2017. || Аутомобили 3 || -{Cars 3}- || Шоне (глас) ||
|-
| 2019. || Мале жене || -{Little Women}- || г. Лоренс ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1951.
Амерички глумци
Добитници награде Оскар
Добитници награде Оскар за најбољег глумца у споредној улози